Tokarski (herb szlachecki) – Tokarski (Lewart odmienny) − kaszubski herb szlachecki

Osoby o tym nazwisku:
 Jan Tokarski – polski językoznawca
 Jerzy Tokarski – polski samorządowiec
 Julian Tokarski – polski geolog, petrograf i gleboznawca
 Julian Tokarski – polski oficer i polityk
 Witold Tokarski – polski aktor